Поликл () — греческое мужское имя. Среди его носителей наиболее известны: 

 Поликл — македонский военачальник IV века до н. э. 
 Поликл — древнегреческий скульптор IV века до н. э. 
 Поликл — древнегреческий скульптор II века до н. э.